Щучья может означать:

 Щучья (приток Лозибского Шара), бассейн Печоры
 Щучья (приток Сулы), бассейн Печоры
 Щучья (приток Чети), бассейн Чулыма
 Щучья (река, впадает в Среднее озеро), бассейн Васюгана
 Щучья, приток Ёхомъяха, бассейн Васюгана
 Щучья (приток Сангильки), бассейн Оби
 Щучья (приток Иуса), бассейн Конды)
 Щучья (приток Согома), бассейн Иртыша
 Щучья (приток Сеули), бассейн Оби
 Щучья (приток Большой Блудной), бассейн Енисея
 Щучья (приток Большой Утки) — правый приток реки Большая Утка.
 Щучья (приток Язевой), бассейн Енисея
 Щучья (приток Большой Черемуховой), бассейн Енисея
 Щучья (приток Маковской), бассейн Енисея
 Щучья (река, впадает в Пясино), бассейн Пясины
 Щучья (приток Анадыря)
 Щучья (приток Северной), бассейн Берингова моря
 Щучья (Большая Щучья) — приток Оби

 Щучья — деревня в Ярковском районе Ханты-Мансийского автономного округа